Bergnäsets AIK är en idrottsförening i stadsdelen Bergnäset i Luleå, Sverige. Föreningen bedriver verksamhet i fotboll, friidrott, orientering, skidåkning, längdåkning och innebandy.

Fotboll
Bergnäsets AIK spelade säsongen 2015 i Division 2, Sveriges fjärde högsta serie i herrfotbollen.

Spelartruppen

Resultat efter säsong

Meriter
Division 3 Norra Norrland:
Seriesegrare: 2014
Division 4 Norrbotten Norra:
Seriesegrare: 2012
Division 4 Norrbotten Södra:
Seriesegrare: 2008, 2010

Källor

Fotbollsklubbar i Sverige
Sportklubbar i Luleå kommun